Натуральне число 598
 598 рік до нашої ери
 598 рік нашої ери